Re di Sam'al